Kaloegerovo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
Kaloegerovo (Chaskovo), een dorp in oblast Chaskovo
Kaloegerovo (Pazardzjik), een dorp in oblast Pazardzjik
Kaloegerovo (Sofia), een dorp in oblast Sofia
Gorsko Kaloegerovo, een dorp in oblast Veliko Tarnovo